Леони́д Алекса́ндрович Анто́нов () — советский режиссёр научно-популярного кино. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).

Биография 
Родился на Садонском руднике Алагиро-Ардонский района (ныне Республика Северная Осетия — Алания). В 1917 году отца перевели на завод «Кавцинк» Владикавказ, куда переехала вся семья. В период 1920—1923 годов Антонов-младший работал как подсобник. 

Став комсомольцем, в 1924 году вступил в Союз политпросветработников. С 1926 по 1929 год занимался на Рабфаке, по окончании в том же году поступил на режиссёрский факультет Государственного института кинематографии. C 1932 года в параллель с учёбой работал ассистентом режиссёра в фотокиноотделе Наркомпроса. С образованием в 1933 году киностудии «Мостехфильм» начал самостоятельную режиссёрскую деятельность. В 1940 году стал её директором.

По решению Комитета по делам кинематографии при СНК СССР на период 1942—1943 годов был откомандирован уполномоченным представителем «Совэкспортфильма» в США.

С 1943 по 1946 год — уполномоченный «Совэкспортфильма» в Великобритании.

В период с 1946 по 1949 и с 1957 по 1959 годов был директором киностудии «Мосфильм».

С 1949 по 1950 год был в должности генерального директора АО «Линза» в советской зоне оккупации Германии (ГДР — с октября 1949 года). По возвращении в СССР — режиссёр на киностудии «Моснаучфильм», стал одним из создателей киножурнала «Новости сельского хозяйства» (1950).В 1961—1977 годах — художественный руководитель творческого объединения сельскохозяйственных фильмов «Моснаучфильма» («Центрнаучфильм» — с 1966 года).

Член ВКП(б) с 1939 года, член Союза кинематографистов СССР (Москва).

Скончался 4 августа 1985 года.

Семья 
 жена — Вера Петровна Антонова;
 сын — Игорь Леонидович Антонов (род. 1937);
 сын — Валерий Леонидович Антонов (род. 1942).

Фильмография 

  — Пчёлы в борьбе за урожай
  — Жизнь рыб
  — Насекомые
  — В мире насекомых
  — Многостаночное обслуживание ''(совместно с С. Чулковым)
  — Художественное воспитание детей в СССР
  — Как бороться с зажигательными бомбами
  — Друзья и враги ''(также автор сценария совместно с Б. Рыбаковым)
  — Наступление на целину
  — Тайны мудрого рыболова
  — Больше рыбы в стране
  — Автоматика и сельское хозяйство
  — Профилактика заболеваний прудовых рыб
  — Удивительная сила
  — На верном пути
  — Пчёлы и растения
  — Берегите кислород
  — Селекция пчёл
 Рудное золото

Награды и премии 
 орден «Знак Почёта» (23 мая 1940) — за особые заслуги в деле развития советской кинематографии;
 медаль «За оборону Москвы» (1946);
 орден Трудового Красного Знамени (15 сентября 1948) — за развитие и усовершенствование цветного кино;
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1948);
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1948);
 Сталинская премия третьей степени (1952) — «за цветной киножурнал „Новости сельского хозяйства“ (№ 1—12 1951)»;
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Режиссёры научно-популярного кино
Персоналии:Центрнаучфильм
Персоналии:Мосфильм
Директора киностудий
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР